High Hopes může být:
 High Hopes (film, 1988) – film režiséra Mikea Leigha
 High Hopes (album) – album amerického hudebníka Bruce Springsteena
 High Hopes (píseň, Pink Floyd) – píseň britské rockové skupiny Pink Floyd